Sakhir kan syfta på:

 Sakhir, Bahrain –  en stad i Bahrain med ca 100 000 invånare
  Sakhir – benämning på Bahrain International Circuit